El término elipsis puede referirse:

 a Elipsis, una película venezolana estrenada en el 2006;
 en lingüística, a la elipsis, la supresión de algún elemento del discurso (utilizada en el lenguaje general) que no llega a contradecir las reglas gramaticales;
en particular, a la elipsis, una figura retórica utilizada en la literatura que consiste en la supresión de algún término de la oración;
 en matemáticas, a la elipsis (también ad infinitum o puntos suspensivos o sucesión matemática), un símbolo matemático que indica repetición generalmente infinita de un término, valor o secuencia;
 a Elipsis, un disco de Rapsusklei & Hazhe;
 en el cine, a la elipsis, la supresión del tiempo innecesario en la narración de una historia.